HTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hateruma (Giappone)